Simplicia (plantengeslacht), een geslacht uit de grassenfamilie
Simplicia (vlindergeslacht), een geslacht uit de familie Erebidae
Simplicia (Duits automerk), een Duits automerk
Simplicia (Frans automerk), een Frans automerk